Тринакия (Тринация) — в древнегреческой мифологии пустынный остров, где жили быки Гелиоса, за которыми присматривали две его дочери, Лампетия и Фаэтуза (Фаэтуса).

Эпизод со спутниками Одиссея и быками 
И Кирка, и тень Тиресия предупреждали Одиссея, что ему следует избегать острова Тринакия. Спутники Одиссея, причалив к острову после того, как их корабль смог счастливо миновать Сциллу и Харибду и оставаясь на острове около месяца, ослушались своего командира и, подначиваемые Еврилохом, когда Одиссей отошел помолиться за счастливое возвращение команды на Итаку, принесли этих быков в жертву богам. За это они были наказаны — после нескольких знамений и отплытия с острова в открытом море корабль поразила молния Зевса, которому Гелиос в случае отсутствия реакции на совершенное святотатство грозил зажечь солнце в подземном мире. Спасся только Одиссей, но и он был наказан — его возвращение домой было отложено на семь лет.

Тринакия Гомера затем отождествлялась с Сицилией и её название вновь переведено как Тринакрия. Однако она также ассоциируется и с Мальтой. В этом случае Сицилию воспринимают как место, где произошел эпизод с циклопом Полифемом.

Примечания

Литература 
 
 Konrat Ziegler: Thrinakie. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band VI A,1, Stuttgart 1936, Sp. 602.
 Uvo Hölscher: Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und Roman. C.H. Beck, München 1988, ISBN 3-406-45942-0.

География греческой мифологии
Мифические острова